Уайандот или Уайандотт — может означать:

 Уайандотт () — округ в штате Канзас, США
 Уайандот () — округ в штате Огайо, США
 Уайандотт () — город в штате Мичиган, США
 Уайандотт () — населенный пункт в штате Миннесота, США